Cooleyhighharmony — дебютный альбом американского вокального квартета Boyz II Men, вышедший в 1991 году.

Об альбоме 
Исполнительный продюсер Michael Bivins, который входил в состав таких групп, как: New Edition и Bell Biv DeVoe, приложил немало усилий для успеха дебютного альбома, а также синглов «Motownphilly» и «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» — кавер на песню из саундтрека «Cooley High», посвящённый памяти тур-менеджеру группы Khalil Roundtree, который был убит в Чикаго в 1992.

Cooleyhighharmony дебютировал в чарте Billboard 200 на 58 месте, но спустя месяц занял 3 строчку чарта в Соединенных Штатах и 7 — в Великобритании. В 1993 году альбом был переиздан и включал в себя несколько новых треков и ремиксов, а также хит #1 — сингл «End of the Road» саундтрека к фильму «Бумеранг».

В октябре 2004 года песня «Motownphilly» появилась в популярной компьютерной игре «Grand Theft Auto: San Andreas». Песня проигрывалась исключительно на Нью-джек-свинг радиостанции CSR 103.9.

Список композиций

Стандартная версия 
 «Please Don’t Go» — 4:26
 «Lonely Heart» — 3:42
 «This Is My Heart» — 3:26
 «Uhh Ahh» — 3:51
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» — 2:51
 «Motownphilly» — 3:55
 «Under Pressure» — 4:15
 «Sympin'» — 4:25
 «Little Things» — 4:04
 «Your Love» — 5:50

Переиздание 
 «Al Final del Camino (End of the Road)» [Spanish Version] — 5:52
 «Please Don’t Go» — 4:26
 «Lonely Heart» — 3:42
 «This Is My Heart» — 3:26
 «Uhh Ahh» [Sequel Version] — 4:16
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» — 2:51
 «In the Still of the Night (I’ll Remember)» — 2:53
 «Motownphilly» [Remix Radio Edit] — 3:52
 «Under Pressure» — 4:15
 «Sympin'» [Remix Radio Edit]
 «Little Things» — 4:04
 «Your Love» — 5:50
 «Motownphilly» [Original Version] — 3:55
 «Sympin'» [Original Version] — 4:25
 «Uhh Ahh» [Original Version] — 3:51
 «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» [Radio Edit] — 3:09
 «End of the Road» [LP Version] — 5:52

Примечания 

Альбомы Motown Records
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы Boyz II Men